Weilergraben ist ein Gewässernamen:
 Weilergraben (Birkhauser Graben), rechter Zufluss des Birkhauser Grabens (zur Eger (Wörnitz)) nach Munzingen, Markt Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Weilergraben (Eschach), rechter Zufluss der Eschach (Neckar) in Seedorf, Gemeinde Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Weilergraben (Grimmbach), rechter Zufluss des Grimmbachs nach Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weilergraben (Kinzig), rechter Nebengraben der Schwarzwälder Kinzig bei Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weilergraben (Rhein), linker Zufluss des Hochrheins an der Guggenmühle, Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Weilergraben oder Welschgraben (Rödersteingraben), rechter Zufluss des Rödersteingrabens oder Rötensteingraben (zum Grünbach (Tauber)) vor Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Weilergraben (Wutach), rechter Zufluss der Wutach an der Mühle im Weiler, Stadtteil Blumegg, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weilerbach